

События

Франция 
 весна — Крупные забастовки в Париже.
 15 мая — Учредительное собрание издало декрет, по которому мулаты, рождённые от свободных отца и матери, получали доступ во все колониальные представительные учреждения.
 14 июня — Закон Ле Шапелье о запрещении объединений рабочих во Франции.
 16 июня — Постановление Учредительного собрания (УС) Франции о закрытии «благотворительных мастерских» для безработных (открыты в 1789).
 21 июня — Бегство Людовика XVI и королевы из Парижа. Они направились в крепость Монмеди, где стояли войска маркиза де Буйе, а оттуда планировал двинуться обратно на столицу.
 22 июня — Арест короля и королевы в Варенне.
 5 июля — император Священной Римской империи Леопольд II издал Падуанский циркуляр с призывом ко всем монархам Европы выступить совместно в защиту королевской власти во Франции.
 16 июля — Конституционалисты вышли из Якобинского клуба и создали Клуб фельянов.
 17 июля — По призыву кордельеров парижане собрались на Марсовом поле, чтобы поставить подписи под петицией, требовавшей низложения короля и предания его суду. Национальная гвардия открыла огонь по демонстрантам.
 25 июля — Австрия и Пруссия заключили в Вене договор о совместной защите монархии во Франции.
 27 августа — Пильницкая декларация Австрии и Пруссии о совместных действиях для оказания помощи королю Франции. Образование первой коалиции.
 3 сентября — Принятие французской Конституции (1791 года).
 24 сентября — Учредительное собрание отменило декрет от 15 мая о расширении прав мулатов в колониях.
 конец сентября — УС Франции разошлось.
 1 октября — Открытие Законодательного собрания Франции (ЗСФ). Фельяны, жирондисты (Бриссо, Верньо) и монтаньяры.
 15 декабря — в газете «Le Cosmopolite» впервые опубликован лозунг «Мир — хижинам, война — дворцам!».
 Конец года — усиление аграрных волнений.
 Присоединение к Франции Авиньона.

Другие страны 

 3 мая — Сейм в Варшаве принял первую в Европе и вторую после американской писаную конституцию — конституцию Речи Посполитой.
 4 августа — сепаратный Систовский мир Австрии с Турцией на основе статус-кво. Австрия возвращала занятые турецкие земли, кроме крепости Хотин.
 11 августа — морское сражение при Калиакрии во время Русско-турецкой войны 1787—1792, в котором русский флот под командованием адмирала Фёдора Фёдоровича Ушакова разгромил флот Османской империи
 11 августа — Екатерина II издаёт указ о направлении в Синод рукописей исторического содержания для снятия с них копий с целью выявления новых фактов российской истории.
 Ага-Мухаммед завоевал Азербайджан и двинулся к Ширазу. Измена правителя помогла ему взять город.

 22 августа — восстание негров-рабов французской колонии Сан-Доминго (остров Гаити).
 28 ноября — в Сан-Доминго прибывают назначенные Учредительным собранием Франции гражданские комиссары, попытавшиеся взять под контроль ситуацию в колонии.
 23 декабря — Указом императрицы Екатерины Второй российские подданные еврейской национальности получили право на проживание в пятнадцати западных губерниях империи: Бессарабской, Витебской, Волынской, Гродненской, Екатеринославской, Киевской, Ковенской, Минской, Могилевской, Подольской, Полтавской, Таврической, Херсонской, Черниговской (см. Черта оседлости).
 Завершение ратификации штатами «Билля о правах».

Наука

Музыка

Литература

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1791 году
 24 февраля — Игнац Чапка, австрийский политик, юрист, барон, мэр Вены, полицмейстер Вены (ум. ).
 24 февраля — Свейнбъёрн Эгилссон, исландский богослов, педагог, переводчик и поэт, классик (ум. 1852).
 26 апреля — Моцарт, Франц Ксавьер, композитор и пианист, сын Вольфганга Амадея Моцарта.
 27 апреля — Сэмюэл Морзе, американский изобретатель, художник.
 22 сентября — Майкл Фарадей, английский физик и химик (ум. в 1867).
 26 сентября — Жан Луи Андре Теодор Жерико, французский живописец (ум.1824)
 10 ноября — Владимир Фёдорович Адлерберг, российский военный и государственный деятель, генерал-адъютант, генерал от инфантерии, министр Императорского двора и уделов в 1852 — 1870 годах (ум.1884)
 23 декабря — Адам Бенедикт Йохер, польский библиограф и филолог.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1791 году
 16 октября — по пути из Ясс в Николаев Григорий Александрович Потёмкин-Таврический, российский государственный деятель, граф, светлейший князь, генерал-фельдмаршал (род. в 1739).
 5 декабря — Моцарт, Вольфганг Амадей, австрийский композитор (род. в 1756)

См. также

Примечания